Cytheromorpha är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Hirschmann 1909. Cytheromorpha ingår i familjen Loxoconchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cytheromorpha